Mon Repos (Vyborg); een landschapspark Vyborg, Rusland
Mon Repos (Australië); een stad in Australië
Mon Repos (Pauluskreek); een voormalige plantage in Suriname